Desa Wonosegoro kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Wonosegoro (administrativ by i Indonesien, lat -7,31, long 110,68), Jawa Tengah, 
 Desa Wonosegoro (administrativ by i Indonesien, lat -6,98, long 109,79), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar